Stati Uniti d'America
Keysville – città della Contea di Burke, Georgia
Keysville – città della Contea di Charlotte, Virginia